De 31e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 2000 op 26 en 27 februari gehouden op de ijsbaan Taereung Indoor Ice Rink in Seoel.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 2000
Schaatsen in Zuid-Korea
Sportevenement in Seoel
 2000
Schaatsen